Pike County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

* Pike County (Alabama)
 Pike County (Arkansas)
 Pike County (Georgia)
 Pike County (Illinois)
 Pike County (Indiana)
 Pike County (Kentucky)
 Pike County (Mississippi)
 Pike County (Missouri)
 Pike County (Ohio)
 Pike County (Pennsylvania)